Château de Passy peut désigner plusieurs châteaux :

 Château de Passy ou Passy-Véron dans l'Yonne
 Château de Boulainvilliers ou Passy à Paris 
 Château de Passy-les-Tours dans la Nièvre.